Nasr ( für „Hilfe“, „Beistand“, „Sieg“) ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Nasr, afghanisch-kanadisch-US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Kameramann
 Felipe Nasr (* 1992), brasilianischer Rennfahrer
 Hossein Nasr (* 1933), iranischer Philosoph und Mystiker
 Rasha Nasr (* 1992), deutsche Politikerin (SPD)
 Sahar Nasr (* 1964), ägyptische Politikerin
 Samir Nasr (* 1968), deutsch-ägyptischer Regisseur
 Soad Nasr (1953–2007), ägyptische Schauspielerin
 Vali Nasr (Seyyed Vali Reza Nasr; * 1960), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Nasr ist der Name folgender Personen:

 ursprünglicher Name des byzantinischen Feldherrn Theophobos
 Nasr (1287–1322), Emir von Granada

Nasr steht außerdem für:

 Al-Nasr Sports Club (Dubai), Sportverein in Dubai
 al-Nassr FC, saudi-arabischer Fußballverein in Riad
 El Nasr Automotive Manufacturing Company, ägyptische Automarke
 Ǧemdet Nasr, archäologischer Fundplatz bei Babylon
 Nasr (Kurzstreckenrakete), eine pakistanische Waffe
 Nasr (Seezielflugkörper), eine iranische Anti-Schiff-Lenkwaffe